Glazialseen können sein
 Seen eiszeitlicher Entstehung
 Gletscherrandsee
 Eisstausee